Böhning oder Boehning ist der Name folgender Personen:

 Björn Böhning (* 1978), deutscher Politiker (SPD)
 Gabriele Böhning (* 1948), deutsche Autorin mit dem Schwerpunkt Lyrik
 Georg Böhning (1788–1849), Uhrmacher und Protagonist der Revolution von 1848
 Heinrich Böhning (1873–1964), deutscher Politiker (SPD), MdL Schaumburg-Lippe
 Ilka Böhning (* 1968), deutsche Ärztin und Tischtennisspielerin
 Katrin Böhning-Gaese, deutsche Biologin
 Larissa Boehning (* 1971), deutsche Schriftstellerin
 Mila Böhning (* 2001), deutsche Schauspielerin
 Nancy Böhning (* 1979), deutsche Politikerin (SPD), Bundesgeschäftsführerin der SPD
 Volker Böhning (* 1948), deutscher Verwaltungsbeamter, Landrat, Tierzüchter und Jagdfunktionär

Siehe auch:
 Böning